Nahid Kiani –en persa, ناهید کیانی– (Isfahán, 1 de agosto de 1998) es una deportista iraní que compite en taekwondo. Ganó una medalla en los Juegos Asiáticos de 2018, y cuatro medallas en el Campeonato Asiático de Taekwondo entre los años 2016 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Practicantes de taekwondo de Irán
Nacidos en Isfahán